Austin Corners ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Austin Corners (Michigan)
 Austin Corners (New Hampshire)